Хвощинка — название населённых пунктов в России:

 Хвощинка — хутор в Еланском районе Волгоградской области.
 Хвощинка — деревня в Кимовском районе Тульской области.